Ташков — російське прізвище.
 Ташков Андрій Євгенович (*1957, Москва) — радянський та російський актор театру та кіно, з 1994 року Заслужений артист Росії. Син Катерини Савінової та Євгена Ташкова.
 Ташков Євген Іванович (1927—2012) — радянський, російський кінорежисер (найвідоміший фільм «Приходьте завтра...» (1963), сценарист, актор. 

 Ташкова Тетяна Олександрівна (нар. 1956) — російська актриса. Заслужена артистка Росії (1995).
російські прізвища